Strážci času může být:

 Strážci času (Anderson) – kniha Poula Williama Andersona 
 Strážci času (Curleyová) – trilogie Marianne Curleyové